De European Darts Championship 2021 was de veertiende editie van het European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 14 tot en met 17 oktober in Oostenrijk. De titelverdediger was Peter Wright. Hij werd echter reeds in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Florian Hempel en wist zodoende zijn titel niet te prolongeren. Rob Cross wist het toernooi te winnen en bemachtigde daarmee zijn tweede EK-titel.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande editie gelijk gebleven en bedroeg £500.000.

Gekwalificeerde spelers
Ook dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdienden op de European Tour mee voor kwalificatie op het European Championship. Door de coronapandemie werden er in plaats van dertien EuroTour-toernooien amper twee afgewerkt: de Hungarian Darts Trophy en de Gibraltar Darts Trophy. Wederom plaatste de top 32 van de European Tour Order Of Merit van dit jaar zich. Dat gebeurde volgens een gewogen loting, dat wil zeggen dat de nummer 1 speelde tegen de nummer 32, de nummer 2 tegen nummer 31, enzovoort.

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2021
European Darts Championship
Darts
Sportevenement in Salzburg